Die 3. Rallye Polen war der siebte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2015. Die Rallye bestand aus 19 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 2. und dem 7. Juli gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 2. Juli) 
Die 72. Ausgabe der Rallye Polen, die dritte als Weltmeisterschaftslauf der WRC, begann mit einer zuschauerfreundlichen ersten Wertungsprüfung in der Mikolajki-Arena. Auf dem 2,5 Kilometer kurzen Rundkurs traten die Fahrer paarweise im direkten Duell gegeneinander an. Thierry Neuville (Hyundai) fuhr gegen Weltmeister Sébastien Ogier (Volkswagen) im letzten Duell des Tages. Ogier war schneller und gewann die erste WP. Somit übernahm der Weltmeister die Gesamtführung. Ogier verhinderte den WP-Gewinn des einheimischen Robert Kubica (Ford), der bis dahin Schnellster war.

2. Tag (Freitag, 3. Juli) 
Sébastien Ogier musste als WM-Führender als Erster auf die zweite Wertungsprüfung. Wegen des losen Schotters auf den Straßen konnte er nicht so schnell fahren wie die folgende Konkurrenz. Er fiel hinter Ott Tänak (Ford) und seinen Teamkollegen Andreas Mikkelsen (Volkswagen) zurück. Am Nachmittag, als die Wertungsprüfungen zum zweiten Mal gefahren wurden, war der lockere Schotter größtenteils weg von den Straßen und Ogier wurde deutlich schneller. Tänak fuhr in den WP’s drei, vier und fünf die Bestzeit und übernahm von Mikkelsen die Gesamtführung. Ogier sicherte sich in den WPs sechs und sieben die Bestzeit und ging in Führung, die er bis zum Abend nicht mehr abgab. Tänak hatte sich am Nachmittag mit der Reifenwahl vertan und er musste die drei Volkswagen-Fahrer Ogier, Mikkelsen und Jari-Matti Latvala ziehen lassen.

Zwischen die beiden Hyundai-Fahrer Hayden Paddon und Thierry Neuville schob sich Robert Kubica (Ford) auf Platz sechs.

Verlierer des Tages war Citroën. Mads Østberg fand keinen Rhythmus und beendete den Tag mit mehr als einer Minute Rückstand auf die Spitze als Zehnter. Er konnte sich die großen Zeitunterschiede seiner Fahrten in den verschiedenen Wertungsprüfungen nicht erklären. Kris Meeke hatte nach seinem gestrigen Überschlag im Shakedown kein Vertrauen und bekam die Aufgabe vom Team, das Auto unbedingt ins Ziel zu bringen. Meek war am Ende des Tages auf dem achten Rang platziert.

3. Tag (Samstag, 4. Juli) 
Der führende Sébastien Ogier behielt am Samstag die Führung, die er seit der siebten Wertungsprüfung für sich beanspruchte. Ogier musste als erster auf die WP’s, wie schon am Freitag, trotzdem hatte er am Abend einen Vorsprung von 5,6 Sekunden auf Teamkollege Andreas Mikkelsen. Mikkelsen wählte in der 14. Wertungsprüfung die falsche Reifenmischung, sonst wäre sogar der erste Rang möglich gewesen. M-Sport-Pilot Ott Tänak, der erstmals mit dem überarbeiteten Ford Fiesta RS WRC gegen die Konkurrenz kämpfte, konnte den dritten Rang behaupten. Tänak verlor zwar durch einen Dreher einige Sekunden, fuhr aber während des Tages drei Bestzeiten. Der Kampf um den dritten und vierten Platz mit Jari-Matti Latvala entschied er am dritten Rallye-Tag für sich.

Hayden Paddon ist weiterhin in guter Form. Als Fünfter ist der Neuseeländer knapp eine Minute hinter Ogier der beste Hyundai-Fahrer. Paddon hielt Teamkollegen Thierry Neuville mit 20 Sekunden Vorsprung hinter sich. Hinter den beiden Hyundai folgt Robert Kubica auf dem siebten Rang. Der Pole muss sich am Sonntag nach hinten orientieren, denn das Citroën-Duo Østberg und Meeke folgten auf Rang acht und neun mit nur wenigen Sekunden Rückstand.
Die ersten vier Fahrer sind nach 17 von 19 Wertungsprüfungen durch weniger als 20 Sekunden voneinander getrennt.

Insgesamt standen acht Wertungsprüfungen auf dem Programm, von denen sieben gefahren werden konnte. Die 14. Wertungsprüfung "Mazury 2", die erste des Nachmittags, musste abgesagt werden, da sich zu viele Zuschauer um die Strecke versammelt hatten und zum Teil in verbotenen Zonen standen.

4. Tag (Sonntag, 5. Juli) 
Bei der schnellsten Rallye der bisherigen Weltmeisterschaft 2015 (Durchschnittsgeschwindigkeit 121,4 km/h) mussten Sébastien Ogier (Volkswagen) und Beifahrer Julien Ingrassia bis zum Zielstrich absolut fehlerfrei bleiben, um am Ende ihre Teamkollegen Andreas Mikkelsen und Ola Fløne um gerade 11,9 Sekunden zu schlagen.
Jari-Matti Latvala und Miikka Anttila (Volkswagen) lieferten sich einen Zweikampf mit Ott Tänak und Raigo Mölder (Ford) um den dritten Rang. Nach einem Ausrutscher in einen Baum beendete Latvala die Rallye als fünfter und Tänak als dritter. Hayden Paddon mit Beifahrer John Kennard wurde als bester Hyundai-Fahrer vierter.

WRC2 
Esapekka Lappi (Škoda Fabia R5) übernahm auf der zweiten Wertungsprüfung des Freitags die Führung und gab sie bis zum Ende am Sonntag nicht mehr ab. Nach knapp 300 WP-Kilometern über die sandigen Straßen in Nordpolen gewann Lappi 56,1 Sekunden vor seinem Teamkollegen Pontus Tidemand. Lappi und Tidemand gewannen jeweils sieben Wertungsprüfungen. Karl Kruuda entschied drei Abschnitte für sich und belegte im Citroën DS3 R5 den dritten Gesamtrang.
Jari Ketomaas Aufholjagd endete an der vierten Position. Er hatte mit dem Ford Fiesta R5 am Freitag zahlreiche Probleme, kämpfte sich aber im Verlauf der Rallye auf die vorderen Ränge zurück. Damit holte Ketomaa die Führung in der Meisterschaft vom ausgefallenen Nasser Al-Attiyah zurück.
Armin Kremer wurde in einem weiteren Fabia R5 fünfter, gefolgt von Teemu Suninen (Fabia S2000), der als Sechster sein bestes Karriere-Resultat einfuhr.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Quelle:

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen 

* Während der angegebenen Zeiten darf im Service Park an den Autos gearbeitet werden.
Quelle:

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

 Offizielle Webseite: https://www.rajdpolski.pl/

Einzelnachweise 

Polen
2015